Les Élections législatives slovènes de 1992 se sont déroulées le 6 décembre 1992 pour les 90 députés de l'Assemblée nationale. Il s'agit des premières élections législatives depuis la proclamation d'indépendance de la Yougoslavie. La Démocratie libérale slovène, menée par Janez Drnovšek, arrive largement en tête. Celui-ci met alors en place son deuxième gouvernement.

Résultats

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gouvernement Drnovšek II
 Politique en Slovénie

1992
Slovénie
1992 en Slovénie
Politique en décembre 1992